Красного́рский райо́н — наименование ряда муниципальных образований и административно-территориальных единиц:

 Красногорский район — в Алтайском крае, административный центр село Красногорское.
 Красногорский район — в Брянской области, административный центр пгт Красная Гора.
 Красногорский район — в Московской области, административный центр город Красногорск.
 Красногорский район — в Удмуртии, административный центр село Красногорское.
 Красногорский район — район города Каменск-Уральский.

 Красногорский район — район в составе Алма-Атинской (1935—1939) и Джамбулской (1939—1955), административный центр — посёлок Красногорка.

См. также 
 Красногорский